Adolphe hace referencia a varios artículos:

Véase

Personas
André Adolphe Eugène Disdéri fotógrafo francés.
Antoine Joseph Sax, conocido como Adolphe Sax, belga, inventor del saxofón.
Charles Adolphe Wurtz, un químico francés.
Henri-Adolphe-Auguste Deglane, arquitecto y académico francés.
Louis Adolphe Thiers, historiador y político francés.
William Adolphe Bouguereau, pintor francés.

Además